Heusden peut être :

Heusden, ancienne commune de Flandre orientale, section de la commune de Destelbergen
 Heusden, ancienne commune de la province de Limbourg, section de la commune de Heusden-Zolder
 Heusden-Zolder, commune de la province de Limbourg

Heusden, commune des Pays-Bas dans le Brabant-Septentrional
 Heusden dans la commune de Heusden
 Heusden dans la commune d'Asten
 Heusden, ancienne commune du Gueldre, nom alternatif pour Opheusden